Нуево Монтереј има више значења:

 Нуево Монтереј (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Монтереј (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Монтереј (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Монтереј (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нуево Монтереј (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику